Jeļena Ostapenko era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta da Aryna Sabalenka nel terzo turno.

In finale Barbora Krejčíková ha sconfitto Iga Świątek con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Iga Świątek (finale)
  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Jessica Pegula (semifinale)
  Caroline Garcia (secondo turno)  Coco Gauff (semifinale)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Belinda Bencic (terzo turno)

<ol start="9">
  Elena Rybakina (terzo turno, ritirata)
  Veronika Kudermetova (primo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Ljudmila Samsonova (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (ritirata)

Wildcard 

  Linda Fruhvirtová (secondo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)
  Marta Kostjuk (secondo turno)

  İpek Öz (primo turno) 
  Vera Zvonarëva (primo turno)

Ranking protetto 

  Karolína Muchová (quarti di finale, ritirata)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)

  Markéta Vondroušová (primo turno)

Qualificate 

  Ana Bogdan (terzo turno)
  Julia Grabher (primo turno)
  Rebeka Masarova (primo turno)
  Jasmine Paolini (primo turno)

  Laura Siegemund (primo turno) 
  Viktorija Tomova (secondo turno) 
  Dajana Jastrems'ka (secondo turno) 
  Katarina Zavac'ka (primo turno)

Lucky losers 

  Lauren Davis (secondo turno)

<li>  Claire Liu (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2023